Victor Giraud – esploratore francese
Victor Giraud – pittore francese
Victor Giraud – filologo, romanista e giornalista francese